

ORH 
 ORH, un personnage de la bande dessinée L'Incal.
 le code AITA de Worcester Municipal Airport, aéroport de Worcester, Massachusetts, aux États-Unis.

orh 
 orh, les codes de langue ISO 639-3 et IETF de la langue Oroqen.

voir aussi 
 le Biarritz olympique (rink hockey) (BORH), parfois désigné sous le nom de Biarritz ORH.